В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Юдіт Візнер 6–1, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (фінал)

 Гелен Келесі (2-ге коло)
 Радка Зрубакова (півфінал)
 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)
 Регіна Райхртова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open